L'edizione 1998-1999 della A' Katīgoria fu la 60ª del massimo campionato di calcio cipriota; vide la vittoria finale dell'Anorthosis, che conquistò il suo decimo titolo, il terzo consecutivo.

Capocannoniere del torneo fu, per il secondo anno di seguito, Rainer Rauffmann dell' con 35 reti.

Formula
Le 14 squadre partecipanti hanno disputato il campionato incontrandosi in due gironi di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate. Erano previste tre retrocessioni.

Classifica finale

G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti; DR = Differenza reti.
(C): Campione nella stagione precedente
(CC): Vince la Coppa di Cipro

Verdetti
 Anorthosis Campione di Cipro 1998-99.
 Anagennisi Dherynia, Evagoras Paphos e Aris Limassol retrocesse in Seconda Divisione.

Qualificazioni alle Coppe europee
  UEFA Champions League 1999-2000: Anorthosis qualificato al secondo turno preliminare.
  Coppa UEFA 1999-2000: Omonia e APOEL qualificate al turno di qualificazione.

Risultati

Note

Voci correlate
Coppa di Cipro 1998-1999
Seconda Divisione 1998-1999 (Cipro)

Collegamenti esterni

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998-1999